Copperopolis, census-designated place della Contea di Calaveras, in California
Copperopolis, album del 1996 dei Grant Lee Buffalo